HD 207832 — звезда, которая находится в созвездии Южная Рыба на расстоянии около 177 световых лет от нас. Вокруг звезды обращаются, как минимум, две планеты.

Характеристики 
HD 207832 — звезда 8,78 звёздной величины; впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге Генри Дрейпера, изданном в начале XX века. Она представляет собой жёлтый карлик и по своим параметрам очень напоминает наше дневное светило. Масса и радиус звезды равны 94% и 90% солнечным соответственно. Светимость звезды равна 77% солнечной. Температура поверхности HD 207832 составляет приблизительно 5710 кельвинов. Возраст звезды оценивается приблизительно в 4,5 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2012 году калифорнийской группой астрономов, ведущих поиск экзопланет с 1994 года, было объявлено об открытии двух планет в системе: HD 207832 b и HD 207832 c. Обе они представляют собой газовые гиганты. HD 207832 b имеет массу, равную 56% массы Юпитера и обращается на расстоянии 0,57 а.е. от родительской звезды.

Орбита HD 207832 c лежит дальше — на расстоянии 2,11 а.е. от звезды. Масса планеты составляет 73% массы Юпитера. Год на ней длится около 1156 суток. Открытие обеих планет было совершено методом доплеровской спектроскопии. Ниже представлена сводная таблица их характеристик.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Южной Рыбы

Ссылки 
 HD 207832 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 207832 на сайте Планетные системы

207832
Планетные системы